Balek ou Bálek est un nom propre slave et iranien qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1968-), athlète croate ;
  (1974-), skieur sur gazon autrichien ;
  (1954-), sculpteur tchécoslovaque ;	 
  (1946 et économiste tchèque ;
 Jeff Balek (1965-), romancier et scénariste transmédia français ;	  
 Milka Balek-Brodská (1888-1961), actrice tchécoslovaque ;
   (1992-), skieur sur gazon autrichien ;
  (1981-), footballeur tchèque.

Toponyme 
  (en persan : بالك), village du dehestan de , dans le  du comté de Marivan et la province du Kurdistan, en Iran.

Télévision 
 Balek !, émission humoristique de Canal +, parodie de jeux télévisés, animée par Jérôme Niel en 2016.

Titre 

 Pomaïe Klokochazia balek (titre en langue imaginaire), album du chanteur et musicien de rock français Nosfell, sorti en .

Patronyme slave